Безіменна — річка в Україні, у Благовіщенському районі Черкаської області. Ліва притока Синиці (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки приблизно 11 км.

Розташування 
Бере початок у селі Станіславове. Тече переважно на південний захід через Грушки і впадає у річку Синицю, ліву притоку Південного Бугу. 

Річку перетинають автошляхи  .

Примітки 

 
Малі річки України
Річки Черкаської області
Річки Благовіщенського району
Річки басейну Південного Бугу
Статті про річки Черкаської області без зображення в картці